Рейс 981:
 Рейс 981 FlyDubai
 Рейс 981 Turkish Airlines